Кри́стен Джеймс Стю́арт (; род. 9 апреля 1990, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки».

В 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. В 2015 году стала первой актрисой-американкой, удостоенной французской премии «Сезар» (в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария»). В 2020 году Кристен Стюарт получила награду «Актриса десятилетия» от Ассоциации голливудских критиков. Также имеет номинации на кинопремии Гильдии киноактёров США (2008), «Выбор критиков» (2022) и «Оскар» (2022).

Другие известные фильмы с участием актрисы: «Комната страха» (2002), «В диких условиях» (2007), «Парк культуры и отдыха» (2009), «Ранэвэйс» (2010), «На дороге» (2012), «Белоснежка и охотник» (2012), «Всё ещё Элис» (2014), «Ультраамериканцы» (2015), «Равные» (2015), «Персональный покупатель» (2016) и «Спенсер» (2021).

Биография 
Актриса родилась  в Лос-Анджелесе (Калифорния). Её семья ненадолго переехала в Колорадо, а затем вновь вернулась в Лос-Анджелес, где отец, Джон Стюарт, работал ассистентом режиссёра, продюсером и режиссёром многочисленных шоу на канале Fox. Мать Джулс Манн Стюарт, редактор сценариев и режиссёр. Кристен стала вторым из четырёх детей в семье, у неё есть старший брат Кэмерон Стюарт, а также два младших брата — Тэйлор Стюарт и Дэна Стюарт.

Первый выход Стюарт на сцену состоялся в школьной рождественской постановке, на которой её заметил агент. Он связался с родителями девочки и предложил поддержать её интерес к актёрству. Изначально родители были против этой затеи, но Стюарт уговорила их и уже в 8 лет начала посещать прослушивания на роли в фильмах и сериалах.

Первое появление Стюарт на экране состоялось год спустя в постановке «» (1999) канала Disney Channel. Более серьёзная роль досталась ей через пару лет в независимой мелодраме  «Безопасность вещей» (2001), где она сыграла дочь матери-одиночки.

В 2002 году Стюарт снялась в крупной голливудской картине Дэвида Финчера «Комната страха». Изначально на роль дочери Джоди Фостер претендовала другая юная актриса — Хейден Панеттьер. Связано это было в первую очередь с тем, что и на главную роль претендовала другая актриса — Николь Кидман. Но после ухода последней из проекта Фостер выбрала Стюарт, возможно, главным образом, из-за внешнего сходства с собой. Несмотря на присутствие таких «грандов», как Джоди Фостер, Форест Уитакер и Патрик Бошо, Стюарт ни в чём им не уступала и отыграла роль так убедительно, что критики сравнили её со знаменитой коллегой по площадке в юности. Сама Фостер отмечала: Кристен не выплёскивает на тебя все эмоции сразу, и получается интересная, умная игра.За «Комнатой страха» последовала роль дочери Денниса Куэйда и Шэрон Стоун в ещё одном триллере — «Дьявольский особняк» (2003) Майка Фиггиса. Следующая работа в подростковой комедии «Запретная миссия» (2004) стала её первой главной ролью; Стюарт сыграла увлекающуюся альпинизмом девушку, которая решилась на ограбление банка, чтобы оплатить операцию тяжелобольного отца.

Картина, хорошо принятая молодой аудиторией, позволила Стюарт продемонстрировать не только драматические, но и комедийные стороны своего актёрского таланта. Другим фильмом с участием Стюарт в 2004 году стала психологическая драма «Подводное течение», которая, несмотря на участие в проекте режиссёра Дэвида Гордона Грина, продюсера Терренса Малика, а также актёров Джейми Белла, Джоша Лукаса и Дермота Малруни, .

Следующий фильм «Говори» (2004), независимая экранизация одноимённого романа-бестселлера Лори Холс Андерсон, дал Стюарт возможность сыграть очень непростую роль. Её героиня Мелинда — школьница, которая практически перестаёт общаться с людьми после изнасилования, но не утрачивает способности к ярким и часто сардоническим комментариям, проговаривая их про себя. Стюарт мастерски справилась со сложностями характера героини. В прокат фильм так и не вышел, но был в урезанном варианте показан по телевидению на каналах Showtime и Lifetime.

Фильм Джона Фавро «Затура: Космическое приключение» (2005) был снят в жанре фэнтези. Хотя по ходу действия фильма её героиню замораживают, и она проводит длительное время, неподвижно лёжа на полу, Стюарт снова представился шанс продемонстрировать свои комические способности в роли вечно сердитой сестры Джоша Хатчерсона и Иона Бобо. Несмотря на то, что критикам «Затура» понравилась, сборы были невысокими. В том же году Стюарт снялась в главной роли в канадской картине «Жестокие люди» Гриффина Данна по одноимённому роману . Это драма о массажистке со сложной судьбой (Дайан Лейн), которая на лето приезжает с сыном к своему другу (Дональд Сазерленд), одному из самых богатых людей США. В США фильм вышел в ограниченный прокат.

Стюарт три года подряд номинировалась на соискание премии «Молодой актёр» (в 2003 — за роль в фильме «Комната страха», в 2004 — «Дьявольский особняк», а в 2005 — «Подводное течение»), но ни разу не победила.

В 2006 году снялась в драме «В стране женщин» с Мег Райан и Адамом Броди. Дальше последовала ещё одна главная роль в фильме «Посланники» (2007), триллере от таиландских режиссёров, братьев Дэнни и Оксида Пэнг, а также роль девушки, страдающей тяжёлой болезнью, в режиссёрском дебюте Мэри Мастерсон «Поедатели пирожных» (2007).

В 2007 году вышел фильм Шона Пенна «В диких условиях», снятый по мотивам бестселлера Джона Кракауэра о жизни Кристофера Маккендлесса. Шон Пенн так выразил своё впечатление от работы с Кристен:Машина правды, настоящая актёрская сила, с которой мне как режиссёру было просто волшебным образом легко управляться.

В ноябре 2007 года компания Summit Entertainment объявила о том, что Кристен Стюарт снимется в роли Беллы Свон в фильме «Сумерки», романтическом триллере по мотивам книги Стефани Майер. В декабре 2008 года вышла комедийная драма «Однажды в Голливуде», где, помимо Стюарт, сыграли Роберт Де Ниро, Брюс Уиллис и Шон Пенн.

Весной 2009 года вышла комедия Грега Моттолы «Парк культуры и отдыха», в которой Стюарт исполнила одну из главных ролей, а в конце года вышло продолжение «Сумерек» — «Сумерки. Сага. Новолуние». За роль во второй части саги Стюарт удостоилась награды MTV в номинации «Лучшая актриса», а также приза за «Лучший поцелуй» совместно с Робертом Паттинсоном.

В 2009—2010 годах актриса приняла участие в нескольких проектах, в том числе и в третьей части «сумеречной саги». В «Добро пожаловать к Райли» сыграла девушку, которая помогает несчастной семье справиться со смертью дочери. Эта роль была отмечена на Миланском международном кинофестивале в 2011 году — актриса победила в номинации «Лучшая женская роль». В фильме «Ранэвэйс» Стюарт перевоплотилась в Джоан Джетт — лидера женской панк-группы «The Runaways». Сама Джоан Джетт признавалась, что актриса добилась с ней «подлинного, даже пугающего сходства».

В 2010 году актриса сыграла самую провокационную свою роль в фильме Саллеса «На дороге» по одноимённому роману Джека Керуака. Премьера фильма состоялась 23 мая 2012 года в рамках официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля.

В марте 2011 года было подтверждено, что Стюарт сыграет Белоснежку в фильме «Белоснежка и охотник». Предложения исполнить эту роль также поступали Дакоте Фэннинг, Сирше Ронан, Райли Кио, Алисии Викандер, Белле Хиткот, Селене Гомес, Эмили Браунинг, Лили Коллинз и Фелисити Джонс. Мировая премьера состоялась 14 мая в Лондоне 2012 года.

В 2013 году журнал Forbes назвал её третьей после Анджелины Джоли и Дженнифер Лоуренс самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

В драме «Лагерь „X-Ray“» (2014) Стюарт исполнила роль молодой охранницы в тюрьме «Гуантанамо».

Стюарт также является лицом модных брендов «Chanel» и «Balenciaga».

После Каннского кинофестиваля 2016 года Стюарт решила обратиться к режиссёрской деятельности.

В последние годы Стюарт снималась в фильмах ЛГБТ-тематики: «Зильс-Мария», «Месть Лиззи Борден», «Джеремая Терминатор Лерой». В 2020 году выходит романтическая комедия «Самый счастливый сезон», где Стюарт и Маккензи Дэвис играют влюблённую пару.

В 2021 году на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Спенсер», в котором Стюарт сыграла Диану, принцессу Уэльскую. За свою актёрскую игру Стюарт получила восторженные отзывы кинокритиков и стала одной из фавориток в наградном сезоне, в том числе получила свою первую номинацию на премию «Оскар».

В октябре 2021 года стало известно о намерении Стюарт экранизировать мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич «Хронология воды». Это будет режиссёрский дебют актрисы в полном метре.

22 мая 2022 года состоялась премьера сериала «Ирма Веп» режиссёра Оливье Ассайаса, в котором Кристен сыграла роль певицы Лианны.

10 августа 2022 года Кристен приняла участие в съемках фильма про бодибилдинг режиссёра Роуз Гласс под названием «Любовь лежит кровоточащая».

В декабре 2022 года Стюарт была избрана президентом жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

Личная жизнь 
Умеет играть на гитаре.

В 2004—2009 годах встречалась с актёром Майклом Ангарано, с которым познакомилась на съёмках фильма «Говори».

На съёмочной площадке фильма «Сумерки» в 2008 году познакомилась с актёром Робертом Паттинсоном. Первый разлад случился летом 2012 года после истории с романом между Кристен Стюарт и режиссёром фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом.
Паттинсон продал дом, в котором собирался жить вместе со Стюарт, а сама актриса уехала к матери.
Но в сентябре 2012 года пара помирилась, и Стюарт получила предложение о замужестве. Однако через некоторое время они окончательно расстались.

Актриса является бисексуалкой. В 2017 году на шоу Saturday Night Live актриса назвала себя «очень гомосексуальной». Летом 2016 года в интервью подтвердила, что уже давно встречается с дизайнером спецэффектов Алисией Каргайл. Некоторое время в прессе ходили слухи о свадьбе пары, но вскоре девушки расстались. Помимо Каргайл Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Стэфани Соколински, более известной как Соко, также у неё был короткий роман с певицей и продюсером St. Vincent, которая работала над саундтреком к режиссёрскому дебюту Стюарт. С декабря 2016 по декабрь 2018 года состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. В 2019 пара ненадолго сошлась вновь, но вскоре Стюарт вступила в отношения со сценаристкой Дилан Майер. В ноябре 2021 года Кристен Стюарт подтвердила информацию о помолвке со своей девушкой после двух лет отношений. Однако на свадьбе друзей в Мексике пара поженилась тайно.

Фильмография

Актриса

Режиссёр

Музыкальные видео

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания 

Лауреаты премии «Спутник»
Дети-актёры США
Деятели феминизма США
Киноактрисы США